Overture for a festival (Moeran), compositie van Claude T. Smith
 Overture for a festival (Smith), compositie van Ernest John Moeran